Odontophorus – genere di piante della famiglia Aizoaceae
 Odontophorus – genere di uccelli della famiglia Odontophoridae